Koppasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koppasaari (ö i Birkaland), Tammerfors,  (1 ha)
 Koppasaari (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (61 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar